Twee plantensoorten:
Kardemom, soort binnen de twee genera van de gemberfamilie Zingiberaceae:
Zwarte kardemom, Amomum subulatum;
Groene kardemom, Elettaria cardamomum;
Dwergkardemom, Alpinia nutans, geen kruid;
Een taal:
Kardemom, een Khmerdialect;
Twee plaatsen:
Kardamomheuvels (Engels: Cardamom Hills), een bergketen in het zuiden van India op de grens van de staten van Kerala en Tamil Nadu;
Chuor Phnom Krâvanh (Cardamomgebergte of Kravanhgebergte, Engels: Cardamom Mountains), een berggebied op de grens tussen Cambodja en Thailand.